Засе́чка — многозначный термин:

 Засечка — метка, сделанная ножом, топором и т. п.
 В типографике — см. шрифт с засечками.
 Засечка — способ получения информации о координатах расположения точки путём измерения углов и расстояний от этой точки до известных ориентиров.
 Засечка — приобретённая или как порок  рана на ноге коня.

Примечания